Национальный реестр аудиозаписей () — это список звуковых записей, которые Библиотека Конгресса США считает «имеющими культурное, историческое или эстетическое значение».

Как объясняет Библиотека Конгресса на своём сайте, «записи не обязательно выбираются в качестве „лучших“ записей всех времён, а скорее как работы непреходящей важности () для американской культуры, и, следовательно, нуждающиеся в вечном сохранении либо Библиотекой Конгресса, либо другим квалифицированным учреждением».

Для того, чтобы запись имела право быть включённой в реестр, есть всего два ограничения: ей должно быть как минимум 10 лет, и её копия должна иметься в наличии в наши дни (то есть запись не должна быть «потерянной»).

Каждый год избираются 25 записей. Выбирает записи . Выбор им производится после рассмотрения сотен внесённых людьми кандидатур и после обсуждения с кураторами библиотеки и членами Национальной комиссии по сохранению аудиозаписей ().

Кандидатуры в реестр может номинировать каждый, сделать это можно на сайте Библиотеки Конгресса. Одному человеку можно номинировать до 50 записей каждый год.

Библиотека Конгресса не имеет авторских прав на записи в своём реестре. (Хотя некоторые записи, включённые в реестр, находятся в общественном достоянии).

Список 
 См. статью «National Recording Registry» в английской Википедии.

Примечания

Ссылки 
 National Recording Preservation Board на сайте Библиотеки Конгресса США
 
 NPR All Things Considered — series spotlighting selections from the Registry
 Selection spotlights on WNYC

Библиотека Конгресса
 
Появились в 2000 году в США